Wybory prezydenckie w Finlandii w 1994 roku odbyły się w dwóch turach 16 stycznia 1994 i 6 lutego 1994. W drugiej turze głosowania zwyciężył kandydat socjaldemokratów Martti Ahtisaari.

Wyniki

Bibliografia 
 

1994 w Finlandii
1994
Finlandia